Арсеньега (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Айяла. Занимает площадь 27,45 км². Население — 1818 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Foro de Arceniega

Муниципалитеты Алавы